Osoby noszące nazwisko Manecki:

 Andrzej Manecki (ur. 1933) – polski mineralog.
 Andrzej Manecki (ur. 1964) – polski karateka.
 Maciej Manecki – polski geochemik, mineralog, petrograf, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych.

Przypisy